Тли — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых
 Тли — село в Алагирском районе Северной Осетии
 Тли — село в Дзауском районе Южной Осетии